Unión de Utrecht se puede referir a:

Unión de Utrecht, acuerdo firmado en la ciudad de Utrecht el 23 de enero de 1579; o
Unión de Utrecht, una federación de Iglesias Católicas Antiguas.